DBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalby (Australia)